Населені пункти:
 Сватове — місто, Луганська область, Сватівський район
 Сватове — село, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район

Катери:
 Сватове — десантний катер проекту 1176 Військово-Морських Сил України